Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 2 augustus 2013.

Vrouwen 08